Čtyřhra juiorů US Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla bulharsko-britská dvojice Adrian Andrejev a Anton Matusevich, jejíž členové do soutěže nezasáhli.

Vítězem juniorské čtyřhry se stal nenasazený pár složený ze 17letého Američana Eliota Spizzirra a jeho 18letého krajana Tylera Zinka, který ve finále zdolal česko-běloruskou dvojici Andrew Paulson a Alexandr Zgirovskij ve dvou setech 7–6 a 6–4. Oba šampioni vybojovali premiérové grandslamové tituly. Každý si do juniorského kombinovaného žebříčku ITF připsal 270 bodů.

Nasazené páry 
  Šintaró Močizuki /  Thiago Agustín Tirante (odstoupili)
  Martin Damm /  Toby Kodat (1. kolo)
  Jonáš Forejtek /  Jiří Lehečka (čtvrtfinále)
  Brandon Nakashima /  Valentin Royer (čtvrtfinále)
  Liam Draxl /  Govind Nanda (semifinále)
  Pablo Llamas Ruiz /  Gauthier Onclin (čtvrtfinále)
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (čtvrtfinále)
  Taha Baadi /  Dalibor Svrčina (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019